Cot Ara (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Cot Ara (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Cot Ara (Baktiya), een plaats in Indonesië
Cot Ara (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië